Hi Hi Puffy AmiYumi este un serial american de desen animate de creat de Sam Register pentru Cartoon Network. A fost produs de Cartoon Network Studios și Renegade Animation. Serialul urmărește versiuni ficționalizate a trupei pop rock japoneze Puffy AmiYumi. Premiera a fost pe 19 noiembrie 2004 iar finalul a fost pe 29 iunie 2006. Deși au fost produse trei sezoane și 39 de episoade, cinci episoade nu au fost niciodată difuzate în Statele Unite.

În timpul difuzării sale, serialul a fost nominalizat la Premiile Annie de trei ori. Mărfuri licențiate bazate pe serial au fost realizate, ca jocuri video, îmbrăcăminte, jucării și lansări pe home video.

Subiect 
Ami și Yumi sunt două vedete rock, pe cât de cool, pe atât de diferite, plecate în turneu prin lume în autobuzul formației lor. Ami este cea optimistă și inventivă, iar Yumi este cea cinică și cu un infailibil simț al stilului. Fie că dau concerte împreună cu extratereștri, călătoresc până în centrul pământului urmărite de un fan obsedat sau sunt aruncate de un tsunami în mijlocul unui joc video, Ami și Yumi ies tot timpul învingătoare.Ele au însă și un manager Kaz care le ajută în situațiile dificile.

Personaje 
 Ami Onuki - Cu părul ei roz ca de pompon, Ami este membra optimistă a acestui super duo rockstatic. Ea abordează fiecare situație nouă cu mega-entuziasm și adesea este cea care găsește soluția pentru tot felul de probleme.
 Yumi Yoshimura - Yumi este o zeiță a corzilor de chitară. Are părul albastru și nu acceptă nici un fel de nonsens. Spiritul ei sarcastic și chipul inexpresiv sunt completarea perfectă pentru Ami, cu ochii săi mari și cu entuziasmul neînfrânat.
 Kaz Harada - Kaz este managerul fetelor de la Puffy AmiYumi, un tip scund, energic, ahtiat după bani. El joacă pe rând rolul de promotor, șofer de autobuz, figură paternă sau comic, ori de câte ori este nevoie.
 Jeng Kang și Tekirai - Adorabilele pisici ale lui Ami și Yumi, cărora le place la nebunie să îl chinuie pe Kaz. Uneori vin în turneu cu fetele, alteori rămân acasă la Tokyo.

Episoade 

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație